Пейро́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 45 км на північний схід від Тулузи, 25 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 297 осіб у працездатному віці (15-64 років) 226 були активні, 71 — неактивна (показник активності 76,1%, у 1999 році було 71,7%). З 226 активних працювали 202 особи (110 чоловіків та 92 жінки), безробітних було 24 (9 чоловіків та 15 жінок). Серед 71 неактивної 23 особи були учнями чи студентами, 23 — пенсіонерами, 25 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 182 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 500,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Пейроль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн